Romaza vulgar puede referirse a:
 el nombre común de la planta Rumex conglomeratus; o
 el nombre común de la planta Rumex obtusifolius.